

Patronyme 

 Bruno Lavaine (1970-), réalisateur, scénariste, dialoguiste et créateur français ;
 Christophe Lavainne (1963-), coureur cycliste français ;
 Elie Brun-Lavainne (1791-1875), romancier, archiviste et historien français ;
 Éric Lavaine (1962-), réalisateur et scénariste français.
Patronyme français